Bellefonte peut faire référence à plusieurs localités américaines :
  ;
 Bellefonte (Arkansas) ;
 Bellefonte (Delaware) ;
 Bellefonte (Kentucky) ;
 Bellefonte (Pennsylvanie).

Homonymie de localités aux États-Unis